

Звьоздний — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Звьоздний — селище, Лямбірський район, Мордовія
 Звьоздний — селище, Середньоахтубінський район Волгоградська область
 Звьоздний — селище, Чегемський район, Кабардино-Балкарія